Колонія (від  — поселення) — група людей або інших живих істот, що мешкають поруч один з одним та відокремлені від решти подібних груп.

У соціології та географії 
 Колонія — поселення громадян поза межами своєї країни або загарбана чужа країна.
 Колонія — вид поселення у Польщі.
 Колонія в географії та історії — нова, неосвоєна територія, що підлягає розвідці і заселенню.
 Виправна колонія — поширений в СРСР та пост-радянських країнах пенітенціарний заклад
 Коронна колонія () — тип колоніальної адміністрації у британській імперії
 Виховна колонія — пенітенціарний заклад для утримання неповнолітніх злочинців
 Римська колонія — поселення римських громадян поза Римом
 Колонія О'Нейла — план з освоєння космосу.

У біології 
 Колонія (біологія) — декілька або багато особин звичайно одного виду, що мешкають біч-о-біч
 Колонія птахів — масове колоніальне гніздування птахів одного або різних видів
 Колонія річкових бобрів — загальнозоологічний заказник місцевого значення в  Канівському районі Черкаської області
 Бахматовецька колонія сірої чаплі — зоологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Розташована в межах Хмельницького району Хмельницької області, на схід від села Бахматівці
 Василівська колонія сірих чапель — орнітологічний заказник місцевого значення в Україні. Об'єкт природно-заповідного фонду Дніпропетровської області
 Пам'ятка природи «Колонія берегових ластівок» було створено Рішенням Миколаївського облвиконкому від 21.07.1972 року
 Пам'ятка природи «Колонія сірих чапель» розташовується на землях Вознесенського району Миколаївської області (с. Трикрати, урочище «Василева пасіка»)
 Пам'ятка природи місцевого значення «Колонія сірих чапель» (втрачена) була оголошена рішенням Черкаського облвиконкому №367 від 27.06.1972 (Чигиринське лісництво Чигиринського лісгоспзагу, кв 9, у Черкаській області)
 Колонія диких кроликів (Херсонська область) — колишній об'єкт природно-заповідного фонду Херсонської області, зоологічна пам'ятка природи місцевого значення
 Колонія сірих чапель (Барський район) — зоологічна пам'ятка природи місцевого значення. Розташована у лісовому масиві між селами Діброва та Борщі Барського району Вінницької області в долині р. Рів
 Колонія чапель (заказник) — орнітологічний заказник місцевого значення в Україні. Розташований у межах Хорошівського району Житомирської області, неподалік від села Кропивенка
 Материнська колонія (engl. — «maternity colony») — скупчення самиць у час репродукції, звичайно від часу народження дитинчат до переходу до самостійного життя прибулих
 Скала-Подільська колонія чапель — зоологічна пам'ятка природи місцевого значення. Розташоване поблизу села Цигани Борщівського району Тернопільської області
 Сокілецька колонія чапель — зоологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні
 Щедрівська колонія чайок — колишня зоологічна пам'ятка природи на острові з прилеглими сплавами на Щедрівському водосховищі неподалік смт Летичів
 Колонія (мікробіологія) — всі мікроорганізми, що походять від єдиної клітини та співіснують компактно на поживному середовищі
 Яблуня-колонія — ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні

Топоніми 
 Залізнична колонія — історична місцевість, селище Південно-Західної залізниці, місцевість у Солом'янському районі міста Києва.
 Колонія (село) — село в Самбірському районі Львівської області, в Україні.
 Колонія (Румунія) — село у повіті Клуж в Румунії
 Полівці-Колонія — німецька колонія, яка існувала поруч із селом Полівці (тепер Чортківський район Тернопільської області)
 Колонія (Понпеї) () — адміністративний центр штату Понпеї, одного з штатів Федеративних Штатів Мікронезії
 Колонія (Яп) () — адміністративний центр штату Яп, одного з штатів Федеративних Штатів Мікронезії
 Колонії Курляндії — сукупність декількох спроб колонізації заморських земель у XVII столітті. Тоді були засновані колонії в Західній Африці (біля річки Гамбії) і на острові Тобаго в Карибському басейні біля берегів Південної Америки
 Колонія Сантьяго — іспанська колонія в Вест-Індії, частина віце-королівства Нова Іспанія, нині — територія острова Ямайка
 Професорська колонія — місцевість у Личаківському районі міста Львів.

Римська імперія 
 Місто Колонія в Римській імперії — сучасний Кельн;
 Колонія Ульпія Траяна — давньоримське місто.

Британські колонії 
 Британська Гвіана (, також пишеться Гаяна, ) — колишня британська колонія на північному узбережжі Південної Америки, з 1966 року відома як незалежна Гаяна
 Британський Гондурас — колишня британська колонія, наразі є незалежною державою Беліз
 Британська Кенія (, Колонія і протекторат Кенія) — складова Британської імперії на території сучасної Кенії
 Колонії та залежні території Великої Британії
 Золотий Берег — британська колонія на узбережжі Гвінейської затоки в Західній Африці, яка згодом стала незалежною державою Гана 1957 року.
 Колонія Новий Південний Уельс — колонія Британської імперії у 1788—1901 роках в Австралії.
 Коронна колонія Мальта — британська колонія, створена шляхом перетворення Мальтійського протекторату в 1813 році
 Малайський Союз () — у 1946-1948 роках коронна колонія Великої Британії, яка включала малайські держави і частини колишньої британської коронної колонії Стрейтс Сетлментс — Пенанг і Малакку
 Нігерія (колонія і протекторат) — колишня британська колонія, була створена в результаті злиття протекторату Північна Нігерія і колонії і протекторату Південна Нігерія 1 січня 1914 року
 Острови Королеви Шарлотти (колонія) () — колонія Великої Британії на  однойменному архіпелазі, що існувала з 1853 по 1863 роки

Британські колонії в США 
 Колонія Вірджинія
 Колонія Массачусетської затоки

 Колонія Оранжевої Річки
 Плімутська колонія
 Сейбрук (колонія)
 Суон-Рівер (колонія)

Фільми 
 «Колонія» (англ. Double Team) — американський бойовик 1997 року
 «Колонія» (англ. The Colony) — канадський постапокаліптичний фільм, фантастичний фільм жаху 2013 р. режисера Джеффа Ренфро
 Колонія (Цілком таємно) () — шістнадцята частина другого сезону серіалу «Цілком таємно»
 Колонія (телесеріал) () — фантастичний телесеріал, створений Карлтоном К'юзом і Раяном Дж. Кондалом () у 2015 році
 Колонія андроїдів () — американський фантастичний фільм 1995 року
 Колонія Дігнідад (фільм) () — романтично-історичний трилер режисера

Інші твори 
 Колонія (оповідання) () — науково-фантастичне оповідання американського письменника  Філіпа Діка
 Нова колонія () — драма з прологом та три дії Луїджі Піранделло, написана з травня по червень 1926 року

Інші 
 Бербіс (колонія) — голландська колонія на північному узбережжі Південної Америки в 17-му і 18-му століттях, розташована на річці Бербіс
 Борисфен (колонія) (), Борисфеніда, Березанське поселення — найдавніша грецька колонія в Північному Причорномор'ї на острові Березань
 Гассендорф (колонія) () — німецька сільськогосподарська колонія, котра існувала до 1939 року на території сучасного села Уличне
 Генуезькі колонії у Північному Причорномор'ї (колонії Генуезької Ґазарії) — укріплені торгові центри генуезьких купців у XIII—XV століття
 Демерара (колонія) — це історична область у Гвіані на північному узбережжі Південної Америки, яка нині є частиною республіки Гаяна
 Золотий Берег (шведська колонія) — шведська колонія, заснована Гендріком Карлоффом в 1650 році на узбережжі Гвінейської затоки в Африці (територія сучасного півдня Гани
 Ессекібо (колонія) () — колишня голландська колонія на річці Ессекібо в Гвіанській області на північному узбережжі Південної Америки
 Єврейські землеробські колонії в Бессарабії: протягом декількох десятиліть у XIX столітті з метою залучення єврейського населення до землеробства та сільськогосподарського освоєння степів та нових земель царський уряд дозволив створення єврейських землеробських колоній в південних районах колишньої Російської імперії
 Кобло-Колонія — (; ) село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі
 Колонія 1 Май — село у повіті Брашов в Румунії.
 Колонія митців (Дармштадт) — поняття, вживане для означення групи митців, згуртованих довкола спільних художніх ідей, а також будівель в Матільденхьое в Дармштадті, в яких ці митці мешкали і працювали протягом 1899—1914 років
 Колонія Товар () — місто у Венесуелі
 Колонія (департамент) () — департамент в південно-західній частині Уругваю
 Колонія (станція) () — станція Західно-Сибірської залізниці Росії
 Колонія-Булгаре — село в Румунії
 Колонія Варбурга — квартал двоповерхових дерев'яних будинків в Бересті, унікальний для Білорусі архітектурний ансамбль першої третини XX століття
 Колонія художників Олд Лайм () — колонія художників в містечку Старий Лайм (Олд Лайм), штат Коннектикут, що працювала там протягом тридцяти років
 Кронштадтська колонія (платформа) — залізнична платформа Жовтневої залізниці в межах міста Ломоносов
 Легкі крейсери типу «Коронна колонія» () — клас військових кораблів з 11 легких крейсерів, що випускалися британськими суднобудівельними компаніями з 1940 по 1943 роки
 Небилів (колонія) або український блок поселення є найбільшим та найстарішим із поселень українців Канади
 Українська національна колонія Харбін ― відокремлене територіальне об'єднання українців в Харбіні, Маньчжурія (Маньжоу-Ґо), Китай. Колонія існувала в 1935—1945 роках
 Унтервальден (німецька колонія) (англ. Unterwalden, нім. Unterwalden — «під лісом») — давня німецька колонія в Галичині, зараз землі колонії є частиною села Підгайчики, у Золочівському районі Львівської області
 Щаслива колонія () — короткий утопічний роман Карло Доссі, написаний 1874 року

Складові назви 
 Верехани-Колонія (; ) — колишнє село тепер присілок (або ж частина села) українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Вилкув-Колонія (; ) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі
 Воля Грудецька-Колонія (; ) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Гатчиська-Колонія (; ) — колишнє село тепер присілок (або ж частина села) українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Гонятиче-Колонія (; ) — село в Польщі, в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Гостинне-Колонія () — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі
 Гродиславіце-Колонія (; ) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Грудек-Колонія (; ) — колонія (село) українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Губінек-Колонія (; ) — колишнє село тепер присілок (або ж частина села) українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Гута Тарнавацька-Колонія (; ) — колишнє село тепер присілок (або ж частина села) українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Добромержичі-Колонія (; ) — присілок українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі
 Долгобичів-Колонія (; ) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), тепер знаходиться у Польщі
 Долгобичів-Колонія (присілок) () — присілок українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі
 Жерніки-Колонія (; ) — колишнє село тепер присілок (або ж частина села) українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Задембце-Колонія — (; ) село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі
 Звяртув-Колонія (; ) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Звяртувек-Колонія (; ) — колишнє село тепер присілок (або ж частина села) українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Клоцувка-Колонія (; ) — колишнє село тепер присілок (або ж частина села) українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Колонія-Бод — село у повіті Брашов в Румунії
 Колонія-Дублан () — місто в Мексиці
 Колонія-Леополдіна () — муніципалітет в Бразилії
 Колонія-Міке () — село у повіті Тіміш в Румунії
 Колонія-Хуарес () — селище в Мексиці
 Колонія-Еміліано-Сапата () — населений пункт і муніципалітет в Мексиці
 Колонія-Полянівка (; ) — колишнє село тепер присілок (або ж частина села) українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Колонія-Реконструкція () — село у повіті Брашов в Румунії.
 Колонія-дель-Сакраменто (, раніше ) — місто і порт на південному заході Уругваю, столиця департаменту Колонія.
 Колонія-Сігету-Сілванієй () — село у повіті Селаж в Румунії
 Колонія-Телмачу () — село у повіті Сібіу в Румунії
 Колонія-Тирнава) — село у повіті Сібіу в Румунії
 Колонія-Фабрічій () — село у повіті Тіміш в Румунії
 Колонія-ду-Гургея () — муніципалітет в Бразилії
 Колонія-ду-Піауї () — муніципалітет в Бразилії
 Крилів-Колонія () — село українського Закерзоння (в історичній Холмщині), що перебуває тепер у Польщі
 Лащувка-Колонія (; ) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Лущув-Колонія (; ) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі
 Мойславіце-Колонія () — село в Польщі, в історичному Надсянні, в гміні Ухане Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Малкув-Колонія (; ) — село в Польщі, в гміні Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Ментке-Колонія (; ) — село в Польщі, в гміні Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Модринь-Колонія (; ) — село українського Закерзоння (в історичній Холмщині), що знаходиться тепер у Польщі
 Мокротин Колонія () — німецька колонія, яка розміщувалась на території сучасних сіл Мокротин та Відродження
 Моложув-Колонія (; ) — село в Польщі, в гміні Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Монятиче-Колонія () — село в Польщі, в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Михалів-Колонія (; ) — село в Польщі, в гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Немірувек-Колонія (; ) — село в Польщі, в гміні Тарнаватка Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Ощув-Колонія (; ) — присілок українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі
 Панагюрські Колонії () — село в Пазарджицькій області Болгарії. Входить до складу общини Панагюриште
 Партизантув-Колонія (; ) — село в Польщі, в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Підгірці-Колонія () — присілок українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі
 Радків-Колонія (; ) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Рахане-Колонія (; ) — колишнє село тепер присілок (або ж частина села) українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Реплін-Колонія (; ) — колишнє село тепер присілок (або ж частина села) українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Речица-Колонія (; ) — колишнє село тепер присілок (або ж частина села) українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Рогужно-Колонія (; ) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Сагринь-Колонія () — село в Польщі, в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Стефанковиці-Колонія (; ) — село українського Закерзоння (в історичній Холмщина), що знаходиться тепер у Польщі
 Сулімув-Колонія (; ) — присілок українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі
 Тератин-Колонія (; ) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі
 Теребінь-Колонія () — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі, розташоване у Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Вербковіце
 Тимін-Колонія (; ) — колишнє село тепер присілок (або ж частина села) українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Тіку-Колоніє () — село у повіті Клуж в Румунії
 Ульгувек-Колонія (; ) — колишнє село тепер присілок (або ж частина села) українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Ухане-Колонія (; ) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі
 Шаленік-Колонія (; ) — село в Польщі, в гміні Белжець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Ярчів-Колонія Друга () — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі
 Ярчів-Колонія Перша () — село в Польщі, в гміні Ярчів Томашівського повіту Люблінського воєводства